easyJet, een luchtvaartmaatschappij
 Easy Jet (paard), een renpaard